Linfield FC er en fodboldklub, der spiller i den bedste liga i Nordirland, IFA Premiership.

Med 48 mesterskaber er det den klub i hele verden, der har vundet flest titler.

Historiske slutplaceringer

Europæisk deltagelse

Referencer 

Fodboldklubber i Nordirland
Etableret i 1886
Belfast